Ala Augusta ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Ala I Augusta Gallorum
 Ala I Augusta Gallorum Proculeiana
 Ala I Augusta Thracum
 Ala I Augusta Xoitana
 Ala Augusta ob virtutem appellata